Федір — чоловіче ім'я.

Відомі носії

Московські царі 

 Федір I Іванович — московський цар у 1584—1598
 Федір II Годунов — московський цар у 1605 році
 Федір III Олексійович — московський цар у 1676—1682

Литовські та руські князі 
 Федір Любартович
 Федір Ольгердович

Інші діячі 

 Федір дереворитник

Географічні назви 
 «Федір» — гора і цвинтар у м. Бучач Тернопільської області.

Див. також 
 Теодор